Sielec ist der Name folgender Orte:

 in Polen:
 Sielec in der Gemeinde Żnin
 Sielec in der Gemeinde Staszów
 Sielec in der Gemeinde Wodzisław
 Sielec in der Gemeinde Wiślica
 Sielec in der Gemeinde Iwierzyce
 Sielec in der Gemeinde Czerwińsk nad Wisłą
 Sielec in der Gemeinde Goszczyn
 Sielec in der Gemeinde Żarnów
 Sielec in der Gemeinde Opoczno
 Sielec in der Gemeinde Leśniowice
 Sielec in der Gemeinde Janikowo
 Nowy Sielec und Stary Sielec in der Gemeinde Jutrosin
 Jagdschloss Sielce bzw. Sielec/Siedlec in der Stadt Sosnowiec, im Stadtteil Sielec

 in der Ukraine:
 der polnische Name eines Dorfes in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Selez (Drohobytsch)
 der polnische Name eines Dorfes in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Silez (Tscherwonohrad) 
 Sielec im Gebiet Oblast Riwne 
 Sielec im Gebiet Oblast Wolyn 

 in Belarus:
 Sielec im Gebiet (Oblast) Hrodna

Siehe auch:
Der polnische Nachname Sielecki hat seinen Ursprung von den Orten Sielec, er bedeutet eine Person „aus Sielec“.
 Sielce
 Siedlec
 Selez
 Silez